Granze ima više značenja:
 Granze, Padova
 Granze, Rovigo